

États-Unis 

 Hurstbourne est une ville du Kentucky.
 Hurstbourne Acres est une ville du Kentucky.

Royaume-Uni 

 Hurstbourne Priors est un village du Hampshire.
 Hurstbourne Tarrant est un village du Hampshire.